Bullergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bullergrund, Korsholm, Österbotten,  (1 ha)
 Bullergrund, Vasa, Österbotten,  (3 ha)
 Bullergrund, Björneborg, Satakunta,  (4 ha)

Se även
Bullerbådan
Bullergrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar